Сен-Севере́н-д'Естісса́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 450 км на південь від Парижа, 90 км на схід від Бордо, 24 км на південний захід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сен-Северен-д'Естіссак на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Северен-д'Естіссак на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Северен-д'Естіссак на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Северен-д'Естіссак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Северен-д'Естіссак на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь